Çeçen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1961), ingénieur environnemental turc
 (1876-1941), officier ottoman et turc
 (né en 1994), joueur allemand de football

Homonymie de patronyme